Dilgerhof ist der Name von Orten:

 Dilgerhof (Glottertal), Ortsteil der Gemeinde Glottertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Dilgerhof (bei Furtwangen), Ortsteil der Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Dilgerhof (bei Rohrbach im Schwarzwald), Ortsteil der Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Dilgerhof (Vöhrenbach), Ortsteil der Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg